El término Oljovski  puede referirse a:

Personas 

Andréi Oljovski (*1966), tenista soviético y ruso.
Vladislav Oljovski (*1938), científico ucraniano.

Localidades 

Oljovski (Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oljovski (Timashovsk, Krasnodar), localidad del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oljovski (Kúibyshevo, Rostov), localidad del raión de Kúibyshevo del óblast de Rostov, en Rusia.
Oljovski (Ust-Donetski, Rostov), localidad del raión de Ust-Donetski del óblast de Rostov, en Rusia.
Oljovski (Bolshói Bábinski, Alekséyevskaya, Volgogrado), localidad del municipio de Bolshói Bábinski del raión de Alekséyevskaya del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Oljovski (Solontsovski, Alekséyevskaya, Volgogrado), localidad del municipio de Solontsovski del raión de Alekséyevskaya del óblast de Volgogrado, en Rusia.